Blank steht für:
 Blank (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rohling eines Schwingquarzes, siehe Schwingquarz #Herstellen der Blanks

Blank () steht für:
 Blank, das Leerzeichen
 Blank (Einheit), englisches Perlengewicht

Siehe auch:
 Amt Blank
 Blanc
 Blanck
 Blanke (Begriffsklärung)
 Blanks
 Plank